Garritsen est un nom de famille d'origines néerlandaises pouvant désigner :

  (né en 1983), joueur de football néerlandais
  (1922-2009), économiste américaine
 Martijn Garritsen (né en 1996), disc jockey, compositeur et producteur de musique néerlandais plus connu sous le nom de Martin Garrix ;
  (1933-2014), nageuse olympique néerlandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme